

Cinema
The Evil that Men Do – cortometraggio muto statunitense del 1909 diretto da Van Dyke Brooke
The Little Door Into the World o The Evil That Men Do – film muto britannico del 1923 diretto da George Dewhurst
Professione giustiziere (The Evil That Men Do) – film statunitense del 1984 diretto da J. Lee Thompson

Letteratura
The Evil That Men Do lives after them; The good is oft interred with their bones – verso tratto dal Giulio Cesare di William Shakespeare
The Evil that Men Do – romanzo del 1904 di M.P. Shiel

Musica
The Evil That Men Do – singolo degli Iron Maiden